Egon puede hacer referencia a:

Personas 
 Egon Erwin Kisch, periodista y reportero checo;
 Egon Krenz, político alemán;
 Egon Ronay, crítico culinario;
 Egon Schiele, pintor austríaco;
 Egon Sendler, sacerdote francés;
 Egon Spengler, personaje de ficción;
 Egon Wellesz, compositor austríaco.

Otros 
 Monte Egon, volcán situado en la isla de Flores (Indonesia).